

Persone
 Alberto Perino (1946) – attivista e pacifista italiano
 Antonio Perino (...–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Dana Perino (1972) – politica statunitense
 Davide Perino (1981) – attore e doppiatore italiano
 Edoardo Perino (1845-1895) – tipografo ed editore italiano
 Egisto Perino (1896-1942) – generale e aviatore italiano
 Elena Perino (1985) – attrice e doppiatrice italiana
 Giuseppe Perino (...–...) – carabiniere italiano, insignito nel 1900 di medaglia d'oro al valor civile
 Perino Fiorentino (1523-1552) – compositore e liutista italiano
Perino Tortona (1360 circa-1426) condottiero italiano
 Perino II (...–...) – calciatore italiano, di ruolo portiere

Altro
 Perino – cognome italiano
 Perino Mod. 1908 – mitragliatrice del Regio Esercito nella Prima guerra mondiale

Pagine correlate
 Perin
 Perini
 Perina